Михаил Владимирович Киприянов — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1902 году в Алапаевске. Член КПСС с 1925 года.

С 1916 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1916—1941 гг. — электромонтёр завода, ответственный секретарь завкома, политрук в РККА, секретарь парторганизации завода, секретарь парткома Алапаевского и Уфалейского металлургических заводов, начальник политотдела Регарской МТС, первый секретарь Регарского райкома КП Таджикистана, заведующий отделом агитации и пропаганды ЦК КП Таджикистана, первый секретарь Ленинабадского горкома, Ленинабадского обкома КП Таджикистана, заместитель начальника политотдела 32-й армии Резервного фронта.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 1-го созыва.

Погиб в 1941 году.

Ссылки 
 Киприянов Михаил Владимирович // Худжанд. Энциклопедия. — Душанбе, 1999. — С. 438—439.

Первые секретари районных комитетов КП Таджикистана
Первые секретари Ленинабадского горкома КП Таджикистана
Первые секретари Ленинабадского обкома КП Таджикистана
Депутаты Верховного Совета СССР 1-го созыва
Погибшие в боях Великой Отечественной войны